Bouma bezeichnet:

 (9706) Bouma, Asteroid des Hauptgürtels

Bouma ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bouma (* 1999), niederländische Leichtathletin
 Arnold H. Bouma (1932–2011), niederländischer Geologe
 Lance Bouma (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Thijs Bouma (* 1992) niederländischer Fußballspieler
 Wilfred Bouma (* 1978), niederländischer Fußballspieler